Thapsia apulia är en flockblommig växtart som beskrevs av Philip Miller. Thapsia apulia ingår i släktet Thapsia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
apulia